

Geografia

Austria 
 Neustift an der Lafnitz – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberwart
 Neustift bei Güssing – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Güssing
 Neustift im Mühlkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 Neustift im Stubaital – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land
 Neustift-Innermanzing – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land

Niemcy 
 Neustift – dzielnica Freisinga
 Neustift – dzielnica Hauzenberga
 Neustift – dzielnica Pasawy

Włochy 
 Neustift – gmina

Inne 
 Neustift – opactwo

Zobacz też 
 Maria Neustift